Akanvaaranjärvet är varandra näraliggande sjaör i Gällivare kommun i Lappland som ingår i .
Akanvaaranjärvet (Gällivare socken, Lappland, 748456-173215), sjö i Gällivare kommun 
Akanvaaranjärvet (Gällivare socken, Lappland, 748475-173195), sjö i Gällivare kommun 

Insjöar i Kalixälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Gällivare kommun